Picasso est un terme qui dans la gamme Citroën désigne, de 1998 à 2018, les minispaces et les monospaces compacts. Citroën a acheté l'autorisation de se servir de ce nom au travers d'un contrat très strict. Pendant vingt ans, il y a eu quatre véhicules portant ce nom :
 Citroën Xsara Picasso (1999 - 2012) ;
 Citroën C4 Picasso I (2006 - 2013) ;
 Citroën C3 Picasso (2009 - 2017) ;
 Citroën C4 Picasso II (2013 - 2018).

Picasso
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Monospace